Pferd  steht für:

 die Familie der Pferde, siehe Equidae
 die Gattung der Pferde innerhalb dieser Familie
 Hauspferd, ein weit verbreitetes Haustier
 Wildpferd, verschiedene Arten wildlebender Pferde, teilweise auch verwilderte Hauspferde

Ferner:
 ein chinesisches Tierzeichen, siehe Erdzweige
 Pferd (Wappentier), das Pferd als häufig auftretendes Wappentier
 Pauschenpferd, ein Turngerät
 eine Figur beim Schachspiel, siehe Springer (Schach)
 Markenname des Werkzeugherstellers August Rüggeberg

Siehe auch: